Westland Aircraft – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty
 Westland Helicopters – brytyjskie przedsiębiorstwo produkujące śmigłowce
 Westland – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Westland (ang. Westland Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Westland – gmina w Holandii
 Westland – dystrykt w Nowej Zelandii, w regionie West Coast

Zobacz też 
 Park Narodowy Westland – park narodowy na Nowej Zelandii